mol, a mólnak, az anyagmennyiség mértékegységének jele
 MOL, amerikai felderítő űrállomás
Intézmények
 MOL, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Országos Levéltár, korábban Magyar Országos Levéltár) rövidítése
 MOL, Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. nevének rövidítése
 MOL, belga járműgyártócég 
Települések
Mol, a szerbiai (vajdasági) Mohol település szerb elnevezése
Mol, település Belgiumban